

Persone
 Marco Giuniano Giustino – storico romano, autore di un compendio alle Historiae Philippicae di Pompeo Trogo
 Giustino – filosofo cristiano del II secolo, padre della Chiesa e santo
 Giustino I – imperatore bizantino del V secolo, fondatore della dinastia giustinianea
 Giustino II – imperatore bizantino del VI secolo
 Giustino – generale bizantino
 Germano Giustino – generale bizantino del VI secolo, parente dell'imperatore Giustiniano I
 Giustino – console e generale bizantino del VI secolo, figlio di Germano Giustino

Musica 
 Giustino – opera lirica di Georg Friedrich Händel
 Giustino – opera lirica di Antonio Vivaldi
 Il Giustino – opera lirica di Tomaso Albinoni
 Il Giustino – opera lirica di Giovanni Legrenzi

Altro 
 Giustino – tragicommedia di Carlo Goldoni
 Giustino – nome proprio italiano
 Giustino – nome di alcune monete
 Giustino – comune italiano in provincia di Trento
 Giustino – personaggio della serie animata Leone il cane fifone

Pagine correlate
San Giustino